

Топоним 
Касорла — муниципалитет в Испании

Фамилия 
Касорла, Санти — испанский футболист.